Endless Summer ist:

 Endless Summer (The-Beach-Boys-Album), Album der Band The Beach Boys (1974)
 Endless Summer (Fennesz-Album), Album des Musikers Fennesz (2001)
 Endless Summer: Greatest Hits, Album der Musikerin Donna Summer (1994)
 Endless Summer (Siria-Lied), Musikstück von Siria (2005)
 Endless Summer (Scooter-Lied), Musikstück der Band Scooter (1995)
 Endless Summer (The-Jezabels-Lied), Song der Jezabels vom Album Prisoner (2011)
 Endless Summer (Oceana-Lied), offizieller UEFA-Euro-2012-Song von Oceana (2012)
 Endless Summer Open Air, ein Musikfestival bei Torgau
 The Endless Summer, ein Surf-Filme von Bruce Brown (1966)
in der Botanik: eine Hydrangea-Sorte (Hortensien)